My World (EP) — de Justin Bieber
My World (álbum de Avril Lavigne)
My World (canção dos Bee Gees)
My World (canção de Sick Puppies)
Ou ainda:
My World 2.0 - um álbum de Justin Bieber.

Desambiguação